Euticles (en llatí Euthycles, en grec antic Εὐθυκλῆς) fou un poeta còmic atenenc de la vella comèdia, del que l'enciclopèdia Suides menciona dues obres, Ἅσωτοι ἢ Ἐπιστολή i Ἀταλάντη. (Suidas s. v. Εὐθυκλῆς i Βοῦς ἕβδομος). La primera obra també la cita Ateneu de Naucratis (Deipnosophistae 3. 124c.). La seva època és desconeguda. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Poetes de la vella comèdia
Poetes atenencs de l'antiguitat